Питер Фонда (; 23. фебруар 1940 — 16. август 2019) био је амерички глумац.

Филмографија 
 
|-
|rowspan="2"| 1963.
|
| -{Tammy and the Doctor}-
| др Марк Чесвик
|
|-
|
| -{The Victors}-
| Вивер
| 
|-
|rowspan="2"| 1964.
|
| -{Lilith}-
| Стивен Евшевски
|
|-
|
| -{The Young Lovers}-
| Еди Слокам
|
|-
|1966.
|
| -{The Wild Angels}-
| -{Heavenly Blues}-
|
|-
|1967.
|
| -{The Trip}-
| Пол Гроувз
|
|-
|1968.
|
| -{Histories extradinaires}-
| барон Вилхелм
| 
|-
|1969.
| Голи у седлу
| -{Easy Rider}-
| Вајат
|
|-
|rowspan="2"| 1971.
|
| -{The Hired hand}-
| Хари Колингс
|
|-
|
|-{The Last Movie}-
| млади шериф
|
|-
|rowspan="2"| 1973.
|
| -{Idaho Transfer}-
| директор
|
|-
|
| -{Two People}-
| Еван Бонер
|
|-
|rowspan="2"| 1974.
|
| -{Dirty Mary, Crazy Larry}-
| Лари Рајдер
|
|-
|
| -{Open Season}-
| Кен
|
|-
|rowspan="2"| 1975.
|
| -{Race with the Devil}-
| Роџер Марч
|
|-
|
| -{92 in the Shade}-
| Скелтон
|
|-
|rowspan="3"| 1976.
|
| -{Killer Force}-
| Бредли
|
|-
|
| -{Futureworld}-
| Чак Браунинг
|
|-
|
| -{Fighting Mad}-
| Том Хантер
|
|-
|1977.
|
| -{Outlaw Blues}-
| Боби Огден
|
|-
|1978.
|
| -{High-Ballin'}-
| Рејн
|
|-
|1979.
|
| -{Wanda Nevada}-
| -{Beaudray Demerille}-
|
|-
|1981.
|
| -{Cannonball Run}-
| шеф Бајкер
|појављивање
|-
|1982.
|
| -{Split Image}-
| Киркландер
|
|-
|rowspan="4"|1983.
|
| -{Peppermint-Frieden}-
| господин Фридом
|
|-
|
| -{Dance of the Dwarfs}-
| Хари Бедикер
|
|-
|
| -{Daijôbu, mai furendo}-
| -{Gonzy Traumerai}-
|
|-
|
| -{Spasms}-
| др Том Бразилијан
|
|-
|rowspan="2"|1985.
|
| -{A Reason to Live}-
| Гас Стјуарт
| ТВ филм
|-
|
| -{Certain Fury}-
| Родни
|
|-
|1987.
|
| -{Hawken's Breed}-
| Хокен
|
|-
|1988.
|
| -{Mercenary Fighters}-
| Вирели
|
|-
|1989.
|
| -{The Rosegarden}-
| Херберт Шлутер
|
|-
|1990.
|
| -{Fatal Mission}-
| Кен Ендруз
|
|-
|rowspan="2"| 1992.
|
| -{South Beach}-
| Џејк
|
|-
|
| -{Family Express}-
| Ник
|
|-
|rowspan="2"| 1993.
|
| -{Deadfall}-
| Пит
|
|-
|
| -{Bodies, Rest & Motion}-
| мотоциклиста
|
|-
|rowspan="3"| 1994.
|
| -{Give Me Your Life}-
| Маркантони Апфел
| 
|-
|
| -{Love and a .45}-
| Вирџил Читам
|
|-
|
| -{Nadja}-
| Дракула/др Абрахам ван Хелсинг
|
|-
|rowspan="2"| 1996.
|
| -{Escape from L.A.}-
| Пајплајн
|
|-
|
| -{Grace of My Heart}-
| Гуру Дејв
|
|-
|rowspan="2"| 1997.
|
| -{Ulee's Gold}-
| Јулисис „Јули“ Џексон
|
|-
|
| -{Painted Hero}-
| кувар Реј
|
|-
|rowspan="2"| 1999.
|
| -{The Passion of Ayn Rand}-
| Френк
|
|-
|
| -{The Limey}-
| Тери Валентајн
|
|-
|rowspan="3"| 2000.
|
| -{South of Heaven, West of Hell}-
| -{Shoshonee}- Бил
|
|-
|
| -{Thomas and the Magic Railroad}-
| деда Барнет Стоун
|
|-
|
| -{Second Skin}-
| Мерв Гутман
|
|-
|2001.
|
| -{Wooly Boys}-
| Стони
|
|-
|2002.
|
| -{The Laramie Project}-
| доктор Кантвеј
|
|-
|rowspan="2"| 2004.
|
| -{The Heart Is Deceitful Above All Things}-
| деда
|
|-
|
| -{Grand Theft Auto: San Andreas}-
| Истина 
|(глас)
|-
|2005.
|
| -{Supernova}-
| др Остин Шепард
|
|-
|2006.
|
| -{In God We Trust aka Cobrador}-
| милионер
|-
|rowspan="4"| 2007.
|
| -{Ghost Rider}- 
| Мефистофелис
|-
|
| -{Wild Hogs}-
| Дејмијан Блејд
|
|-
|
| -{3:10 to Yuma}-
| Бајрон Мекелрој
|
|-
|
| The Gathering
| Томас Каријер
|
|-
|rowspan="2"| 2008.
|
| -{Japan}-
| Алфред
|
|-
|
| -{Journey to the Center of the Earth}-
| Едвард Денилсон 
|
|-
|rowspan="2"| 2009.
|
| -{The Perfect Age of Rock 'n' Roll}-
| Огуст Вест 
|
|-
|
| -{The Boondock Saints II: All Saints Day}- 
| Римљанин, старац, Луи
|
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1940.
Умрли 2019.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус